Kastanjole ima više značenja:
 Kastanjole (Asti)
 Kastanjole (Torino)
 Kastanjole (Trevizo)